Гран-при Австрии 2018 года (официально Formula 1 Eyetime Großer Preis von Österreich 2018) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 1 июля 2018 года на трассе Ред Булл Ринг в Австрии. Это девятая гонка сезона 2018 года. Победил Макс Ферстаппен.

Квалификация 

  - Себастьян Феттель получил штраф в три позиции за столкновение с Карлосом Сайнсом во второй части квалификации.
  - Шарль Леклер получил штраф в пять позиций за незапланированную замену коробки передач.
  - Фернандо Алонсо стартовал с пит-лейна после замены передней части болида и установки MGU-K.
  - Брендон Хартли получил штраф в 35 позиций за превышение квоты компонентов энергоблока.

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Гонка 

|-
!colspan="10"|www.formula1.com
|}

Примечания
  — Лэнс Стролл первоначально финишировал 13-м, но получил 10 секунд, добавленных к его времени гонки за игнорирование синего флага.
  — Стоффель Вандорн выбыл из гонки, но был классифицирован как окончивший более 90 % гонки.

Позиции по итогу гонки

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира 

Гран-при Австрии